Prvenstvo se igralo dvokružno. Ligu je osvojio NK Columbus 2005 Suza, te se time plasirao u 2. ŽNL Osječko-baranjsku NS Beli Manastir.

Tablica

Izvori 

 Županijski nogometni savez Osječko-baranjske županije: Baranjska liga

2008-09
osječko-baranjska-3-beli-m